La saison 2006-2007 du Mans Union Club 72 est la  du club et la  en Ligue 1. 

Le Mans UC 72 termine cette saison à la  du championnat et atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue, éliminé par Lyon et les  de finale de la coupe de France, éliminé par Marseille.

Effectif

Gardiens 
 Yohann Pelé : 2499 min
 Rodolphe Roche : 921 min
 Thibault Ferrand

Défenseurs 
 Marko Baša :  3043 min
 Jean Calvé : 1282 min
 Laurent Bonnart  : 1697 min
 Cyriaque Louvion : 1162 min
 Yannick Fischer : 851 min
 Grégory Cerdan : 1947 min
 Martin Douillard : 578 min
 Paulo André : 433 min
 Ibrahima Camara : 1610 min

Milieux 
 Frédéric Thomas : 2716 min
 Romaric : 3089 min
 Mathieu Coutadeur : 2324 min 
 Daisuke Matsui : 1803 min
 Stéphane Sessègnon : 2386 min 
 Guillaume Loriot : 258 min
 James Fanchone : 847 min
 Hassan Yebda : 22 min 
 Samuel Bouhours 
 Abdou Dieye

Attaquants 
 Ismael Bangoura : 2604 min
 Grafite : 2708 min
 Mamadou Samassa : 1600 min
 Chiguy Lucau : 455 min
 Tulio De Melo : 788 min

L'effectif de l'année avec le nombre de minutes jouées sur la saison complète par chaque joueur. Si rien n'apparait, c'est que le joueur n'a pas joué.

Ligue 1 
Phase Aller

  du : Le Mans 1 - 0 Nice
  du : Troyes 2 - 2 Le Mans 
  du : Le Mans 3 - 2 Valenciennes
  du : Marseille 2 - 0 Le Mans
  du : Le Mans 1 - 1 Lorient
  du : Sedan 1 - 2 Le Mans
  du : Le Mans 2 - 3 Sochaux
  du : Monaco 2 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 0 - 0 Nancy
  du : Saint-Étienne 2 - 0 Le Mans
  du : Le Mans 1 - 1 Lille
  du : Auxerre 2 - 3 Le Mans
  du : Le Mans 1 - 1 PSG
  du : Rennes 1 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 1 - 1 Lens
  du : Le Mans 0 - 1 Lyon
  du : Nantes 0 - 0 Le Mans
  du : Le Mans 2 - 0 Toulouse
  du : Bordeaux 1 - 0 Le Mans

Phase Retour

  du : Le Mans 2 - 0 Troyes
  du : Valenciennes 1 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 2 - 0 Marseille
  du : Lorient 2 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 3 - 2 Sedan 
  du : Sochaux 2 - 0 Le Mans
  du : Le Mans 0 - 2 Monaco
  du : Nancy 1 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 2 - 1 Saint-Étienne
  du : Lille 0 - 2 Le Mans
  du  avril: Le Mans 2 - 2 Auxerre
  du : PSG 2 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 0 - 0 Rennes
  du : Lens 2 - 0 Le Mans
  du : Lyon 2 - 1 Le Mans 
  du : Le Mans 1 - 1 Nantes
  du : Toulouse 0 - 1 Le Mans
  du : Le Mans 1 - 1 Bordeaux
  du : Nice 3 - 3 Nantes 

Le Mans se maintient pour la  consécutive. L'équipe termine le championnat à la . Son meilleur classement provisoire est  à la , son plus mauvais est  lors de la .

Buteurs 
Source : classement officiel des buteurs de la LFP
 12 buts
 Grafite
 Bangoura
 5 buts
 Romaric
 4 buts
 Matsui
 3 buts
 Samassa
 2 buts
 de Melo
 Fanchone
 1 but
 Paulo André
 Lucau
 Coutadeur
 Sessègnon
 Baša

Passeurs 
Source : France Football, Hors série du jeudi 
 4 passes
 Matsui
 Bangoura
 3 passes
 Grafite
 Samassa
 2 passes
 Fanchone
 Romaric
 Sessègnon
 Thomas
 1 passe
 Baša
 Calvé
 Douillard
 Lucau

Coupe de la Ligue 

Comme la saison précédente, Le Mans fait un bon parcours en Coupe de la Ligue, et n'est arrêté qu'en demi-finales. N'affrontant que des équipes de L1, les manceaux s'imposent deux fois à l'extérieur, à Troyes et Sochaux 2 buts à 1 par deux fois. En quart de finale, ils éliminent le Racing Club de Lens, qui aura sa revanche en demi-finale de la même compétition l'année suivante. Enfin, le beau parcours s'arrête chez les champions de France en titre, sur un but de Govou.

Coupe de France 

Le parcours de coupe de France est rapide pour les Manceaux cette saison. Ils battent les bretons de Pluvigner, ancienne équipe de Daniel Jeandupeux, 3-0. Le , l'équipe s'attend à un match difficile avec la réception de l'Olympique de Marseille. Dans un match fermé allant jusqu'au bout des prolongations, les Marseillais finissent par l'emporter à quelques secondes des tirs au but grâce à une tête catapultée de Niang à la  de jeu. Le parcours s'arrête donc en  de finale. Une semaine plus tard, les équipes sont de nouveau opposées, cette fois-ci pour le compte du championnat. En guise de revanche, les manceaux l'emporteront cette fois-ci, 2-0.

Maillots 
Pour la première fois, l'équipe adopte le maillot bleu comme couleur "extérieur". L'or des "sang et or" est abandonné pour la première fois. Le maillot domicile est ainsi entièrement rouge. Les sponsors demeurent "Loué" et "Le Gaulois". L'équipementier officiel du club est Kappa, pour la troisième année consécutive.

Notes et références 

Le Mans
Saison du Mans FC